Johann Fester ist der Name folgender Personen:

* Johann Anselm Friedrich Fester (1819–1879), deutscher Jurist und Politiker 
 Johann Daniel Fester (1783–1844), deutscher Silberarbeiter und Politiker